Bolvadin (district), een district van de Turkse provincie Afyonkarahisar
Bolvadin (stad), de hoofdplaats van het district